Atla (godin), een Noorse godheid
 Atla (Rapla), een plaats in Estland, gemeente Rapla
 Atla (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Atla (automerk), een voormalig Frans automerk
 Atla (schimmelgeslacht), een schimmelgeslacht in de familie Verrucariaceae
 Atletiekclub Lanaken (ATLA), een Belgische atletiekclub
 Avatar: The Last Airbender, een Amerikaanse tekenfilmserie